Die Parlamentswahl in Norwegen 1965 fand am 13. September 1965 statt. Es war die Wahl zum 49. Storting.

Die konservative Høyre, die Zentrumspartei und vor allem die Venstre konnten Stimmen und Sitze hinzugewinnen. Die Stimmengewinne der Sozialistischen Volkspartei zahlten sich für die Partei jedoch nicht in Sitzen aus. Hauptwahlverlierer war die sozialdemokratische Arbeiterpartei, die gegenüber 1961 sechs Sitze verlor. Dies war eine Folge der Kings-Bay-Affäre, die in der vorangegangenen Legislatur zu einem vorübergehenden Rücktritt von Ministerpräsident Einar Gerhardsen geführt hatte. Zweiter Wahlverlierer war die Christliche Volkspartei. Sie verlor zwei Sitze.

Das Parlament setzte sich aus denselben sechs Parteien zusammen wie in der Legislaturperiode zuvor. Die Parlamentswahl von 1965 markierte einen wichtigen Meilenstein in der norwegischen Geschichte, da die bürgerlichen Parteien erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg die Parlamentsmehrheit erobern konnten.

Wahlergebnis

Einzelnachweise 

Norwegen #Parlament
1965
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)